Annual steht für
 einbrütig in der Zoologie
 Annual (Publikation), in der Publizistik
 Annual (Marokko), Ort in Marokko
 Schlacht von Annual, Schlacht beim gleichnamigen Ort im Rifkrieg

Siehe auch:
 ANUAL